

Geografia 
 Spagna
 Miera – comune nella comunità autonoma della Cantabria, comarca di Trasmiera
 Miera – fiume spagnolo

Persone 
 Bernardo de Miera y Pacheco – prolifico e importante cartografo, intagliatore di immagini religiose spagnolo
 Jorge Sáenz de Miera Colmeiro – calciatore spagnolo, difensore
 Vicente Miera – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, difensore